Valeriano puede referirse a:
 Valeriano (m. 260), emperador romano entre 253 y 260.
 Valeriano el Menor (m. 268), hijo pequeño de Valeriano.
 Valeriano de Abbensa, ( - ca. 460), obispo y santo.
 Valeriano Andrés (1922 - 2005), actor español.
 Valeriano Bozal, filólogo hispánico, historiador e historiador del arte español.
 Valeriano Domínguez Bécquer (1833-1870), pintor español.
 Cornelio Valeriano, hijo del emperador Galieno.

Otros 
 Valerianos, pueblo y comunidad en la isla de Cefalonia, Grecia.